Heißenbüttel steht für:

 eine ehemalige Gemeinde, jetzt Ortsteil von Hambergen

Heißenbüttel ist der Familienname folgender Personen: 

 Helmut Heißenbüttel (1921–1996), deutscher Schriftsteller